Антипьев — фамилия.

Известные носители:

 Антипьев, Анатолий Григорьевич (1941—2014) — российский социолог, доктор социологических наук.
 Антипьев, Пётр Антипьевич (ок. 1744 — ум. до 1785) — российский гравёр резцом.
 Антипьев, Фёдор Антипьевич (1729/1730 — ум. около 1790) — гравёр; рисовал карты для специальных изданий.

Примечания